El término Picnic puede referirse a:

 Picnic, comida informal al aire libre.
 Picnic Obra de teatro de 1953 y película de 1955 de Joshua Logan y William Inge;
 Picnic (-), programa de Telehit;
 Pic-nic (1967-1969), grupo español de "soft pop";
 Picnic, obra teatral de Fernando Arrabal.
 Problem in chair, not in computer, frase usada por algunos informáticos para referirse a que un fallo está ocasionado por el usuario y no es un problema del ordendor.